

Hydronyme 
 La Boutonne est une rivière française et un affluent droit de la Charente. Elle arrose les départements des Deux-Sèvres et de la Charente-Maritime, dans la région Nouvelle-Aquitaine.

Toponymes 
La Boutonne a donné son hydronyme aux sept communes suivantes : 
  Chef-Boutonne est une commune du centre-ouest de la France, située dans le département des Deux-Sèvres (région Nouvelle-Aquitaine). 
  Saint-Séverin-sur-Boutonne est une commune du sud-ouest de la France, située dans le département de la Charente-Maritime (région Nouvelle-Aquitaine).
  Dampierre-sur-Boutonne est une commune du sud-ouest de la France, située dans le départementde la Charente-Maritime (région Nouvelle-Aquitaine).
  Tonnay-Boutonne est une commune du sud-ouest de la France, située dans le département de la Charente-Maritime (région Nouvelle-Aquitaine).
  Blanzay-sur-Boutonne est une commune du sud-ouest de la France, située dans le département de la Charente-Maritime (région Nouvelle-Aquitaine).
  Nuaillé-sur-Boutonne est une commune du sud-ouest de la France, située dans le départementde la Charente-Maritime (région Nouvelle-Aquitaine).
  Vernoux-sur-Boutonne est une commune du centre-ouest de la France, située dans le départementdes Deux-Sèvres (région Nouvelle-Aquitaine).